La indumentaria del Galatasaray S. K. es camiseta roja con amarillo con tonos anaranjados, pantaloneta blanca o roja y medias rojas, como resultado, el apodo más común del equipo es Sarı-Kırmızılılar (Los rojiamarillos) y Kupa Beyi (Señor de la Copa). Su mascota es un «león», y el color tradicional del club es el rojo con algunas variantes a lo largo de su historia, en al momento de su fundación el rojo y blanco, seguido del rojo y amarillo y actualmente rojo y amarillo con tonos anaranjados. Actualmente el Galatasaray es el principal asociado publicitario, y el actual titular de los derechos de la camiseta es Sixt, el proveedor es la multinacional estadounidense, Nike.

Historia y evolución
Marca deportiva actual: Nike
Uniforme titular: Camiseta roja con anaranjado, pantaloneta roja y medias rojas.
Uniforme alternativo: Camiseta negra con detalles en rojo, pantaloneta negra y medias negras.
Tercer uniforme: Camiseta amarilla con anaranjado, pantaloneta negra y medias anaranjas.

Proveedores y patrocinadores

Cuando se fundó Galatasaray, sus primeras camisetas fueron rojas y blancas, el cuerpo y las mangas de la camisa con cuello rojo eran blancos. Sin embargo, estos colores elegidos por Galatasaray, con los colores de la bandera turca, tuvieron que ser cambiados debido al régimen opresivo de ese período. En resumen, la camisa roja y blanca se usó durante un año, es decir, entre 1905 y 1906. El cuello y medias eran en rojo. Aparte de eso, consistía completamente en color blanco. Equipo posterior, Yanni Vassiliadis en 1906 le gustó el uniforme en un catálogo que mostró y se decidió por una camiseta amarilla y azul marino con un look dividido. En la primera fotografía tomada en la historia del Galatasaray, la forma de los futbolistas estaba en este segundo color determinado, a saber, amarillo y azul. Sin embargo, después de usarlo durante 2 años, los colores se cambiaron con el pensamiento de que le daban mala suerte al equipo. 
Posteriormente el mayor rival del Galatasaray, Fenerbahçe no volvió a utilizar estos colores debido a la elección de la camiseta amarillo y azul marino. Galatasaray cambió a la camiseta parcial el 6 de diciembre de 1908. Primero, en esta fecha el equipo vistió una camiseta roja y amarilla. El cuello de esta camiseta era rojo, pero algunos jugadores de fútbol también encontraron el color opuesto de sus cuellos. Nuevamente, por razones derivadas de lo no estándar, algunos jugadores de fútbol en ese momento vestían uniformes con la secuencia de color incorrecta, es decir, el cuerpo izquierdo era amarillo según la forma. Sin embargo, desde 1910, se estableció el estándar y la secuencia de colores se ha conservado durante mucho tiempo.

Los primeros colores del Galatasaray S. K. son el rojo y el blanco. Estos colores, inspirados en los colores de la m bandera turca, fueron recibidos con sospecha por la administración de la época y los jugadores fueron seguidos de cerca. Por esta razón, los colores amarillo y negro pasaron a primer plano, pero estos tampoco fueron permanentes y el Galatasaray ganó sus colores actuales. Ali Sami Yen explica la historia de estos colores de la siguiente manera:

Evolución cronológica

Titular

Alternativo

Tercero

4° uniforme/Especial

Arquero

Notas y referencias

Galatasaray SK (fútbol)
Galatasaray S. K.